Instrumentação industrial
Instrumentação cirúrgica
Instrumento musical